Кубок Ирана по футболу 2007/2008 годов — 21-й розыгрыш Кубка Ирана по футболу.

Первая стадия 
На первой стадии принимало участие клубы из низших лиг, которые в трёх раундах определили участников второй стадии турнира.

Вторая стадия 
На второй стадии к прошедшим первую стадию командам присоединились клубы Про-лиги.

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Статистика кубка на сайте rsssf.com

2007/08
Спорт в Иране в 2007 году
Спорт в Иране в 2008 году
Иран
Иран